Адам Андерсон (): Андерсон, Адам (род. 1984) — британский музыкант, клавишник, музыкант британского дуэта Hurts.
 Андерсон, Адам (1692 или 1693—1765) — шотландский экономист.